Флаг муниципального образования Не́мский муниципальный район Кировской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 23 декабря 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4626.

Описание 
«Флаг Немского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением сторон (ширины к длине) 2:3, воспроизводящее герб Немского муниципального района в зелёном, жёлтом и пурпурном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В рассечённом золотом и зелёном поле еловая ветвь переменных цветов в столб с тремя парами прямых отростков, сложенных в опрокинутое стропило, уменьшающееся снизу вверх; обременённая девятью пурпурными цветущими шишками, сложенными по три в опрокинутые трилистники, положенные по одному поверх срастания ветви и пары отростков».

Символика 
Флаг языком символов и аллегорий передает природные, исторические и экономические особенности района.

Цветущая еловая ветвь и зелёный цвет полотнища символизируют лесные богатства района и специфику деятельности его жителей, а цветущие шишки олицетворяют возрождение, стремление к процветанию и благополучию. Кроме того, зелёный цвет обозначает изобилие, честь и стремление к победе.

Жёлтый цвет (золото) полотнища символизирует сельскохозяйственную направленность района, а также богатство, благородство и справедливость.

Пурпурный цвет олицетворяет цветущую землю, а также духовные добродетели, щедрость и достоинство.

Белый цвет (серебро) — человеколюбие, правдивость и мир.

См. также 
Герб Немского района

Примечания 

Флаг